Os insetos-escama ou cochonilhas-de-escama são pequenos insetos da ordem Hemiptera, geralmente classificados na superfamília taxonómica Coccoidea. Existem cerca de 8 000 espécies.

A maior parte destes insetos são parasitas de plantas, e alimentam-se da sua seiva, obtida diretamente do sistema vascular das plantas. Algumas espécies alimentam-se de fungos, como acontece no género Newsteadia, da família Ortheziidae. As cochonilhas-de-escama variam muito na sua aparência, desde pequenos organismos (1–2 mm) que vivem cobertos por uma camada cerosa (alguns semelhantes a conchas de ostra), ou insectos brilhantes com forma de pérola (cerca de 5 mm). As fêmeas adultas vivem praticamente imóveis (excepto no caso das cochonilhas-farinhentas), ao aderirem permanentemente à planta que parasitam. Segregam uma camada protetora de cera que lhes serve de meio de defesa; tal camada fá-los parecer escamas de peixe ou répteis, daí o seu nome vulgar.

As cochonilhas-de-escama alimentam-se de uma grande variedade de plantas, sendo muitas delas consideradas sérias pragas para a agricultura.

Algumas espécies têm valor económico, como acontece com a cochonilha, a cochonilha-da-polónia e o inseto-laca. A camada cerosa das cochonilhas-de-escama torna-as muito resistentes a pesticidas, que sobre elas têm apenas efeito se forem aplicados na fase em que o inseto está no primeiro ínstar de ninfa rastejante. Contudo, são frequentemente controladas com óleos hortícolas, que as sufoca, ou através de controlo biológico. Também se regista o uso de água com detergente contra estas infestações.

As fêmeas mantêm a morfologia externa imatura durante a sua maturidade sexual (neotenia), o que é invulgar nos insectos hemípteros. Os machos têm asas mas nunca se alimentam, morrendo no período de um dia ou dois. Também é pouco usual o facto de estes terem apenas um par de asas, o que os faz parecerem-se com moscas (género Diptera), ainda que não tenham os característicos halteres (asas posteriores rudimentares) das moscas, e têm filamentos caudais, que também não se encontram nas moscas. As características específicas dos seus sistemas reprodutivos variam muito consoante o grupo a que pertencem, incluindo hermafroditismo e pelo menos sete formas de partenogénese.

Sistemática
 Ordem Hemiptera
 Subordem Sternorryncha
 Superfamília Coccoidea
 Família Aclerdidae
 Família Asterolecaniidae
 Família Beesoniidae
 Família Carayonemidae
 Família Cerococcidae
 Família Coccidae
 Família Conchaspididae
 Família Dactylopiidae
 Família Diaspididae
 Família Electrococcidae
 Família Eriococcidae
 Família Grimaldiellidae
 Família Halimococcidae
 Família Inkaidae
 Família Jersicoccidae
 Família Kermesidae
 Família Kerriidae
 Família Kukaspididae
 Família Labiococcidae
 Família Lecanodiaspididae
 Família Margarodidae
 Família Micrococcidae
 Família Monophlebidae
 Família Ortheziidae
 Família Phenacoleachiidae
 Família Phoenicococcidae
 Família Pseudococcidae
 Família Putoidae
 Família Stictococcidae

Sternorrhyncha
Coccoidea